Le nom Joséphine a été utilisé par plusieurs cyclones tropicaux dans l'océan Atlantique :

 Ouragan Josephine (1984) - est resté loin de la côte américaine, mais ses vents furent ressentis jusqu'au cap Hatteras, en Caroline du Nord ;
 Ouragan Josephine (1990) - a erré autour de l'Atlantique, effectuant une boucle complète à un moment donné mais n'a jamais menacé de terres ;
 Tempête tropicale Josephine (1996) - s'est formée dans le golfe du Mexique, a touché la côte en Floride et a ensuite remonté la côte est de États-Unis, causant 130 millions de dollars de dommages ;
 Tempête tropicale Josephine (2002) - tempête de courte durée de vie et qui est restée en pleine mer ;
 Tempête tropicale Josephine (2008) - tempête qui est restée en pleine mer ;
 Tempête tropicale Josephine (2020) - tempête passant au large des Antilles.

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme